Kuovdalaassas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuovdâláássáš (ö, lat 69,16, long 27,87), Lappland, Norra Lappland, 
 Kuovdâláássáš (ö, lat 69,44, long 27,81), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar